Hreljići (Marčana), naselje u općini Marčana, Hrvatska
 Hreljići (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik, BiH